Pieni-Lampo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Lampo (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pieni-Lampo (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar